Kubb kan syfta på:

 Kubb – en herrhatt med rund styv kulle, se Plommonstop
 Kubb (spel) – ett sällskapsspel utomhus
 Kubb (timmer) – timmer från lövträd
 Huggkubbe – en trästock som används för att få en arbetsyta för att skydda underlag och verktyg från skador vid vedhuggning
 Mandelkubb – ett bakverk
 Upplandskubb – ett gammaldags bröd som var vanligt i Uppland